Air Bénin Taxi est une compagnie béninoise, basée à l'aéroport de Cotonou.

Histoire

Flotte 
La compagnie possède un avion Cessna 208 CARAVAN de 12 passagers

Destination 
La compagnie exploite une ligne régulière vers l'Aérodrome de Parakou

Notes et références

Liens externes 
 
 
https://benin-airline.com/a-propos

Air Bénin Taxi